Franciaország
Montignac, település Dordogne megyében
Montignac, település Gironde megyében
Montignac, település Hautes-Pyrénées megyében